Вілле́р-Вермо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на північний захід від Парижа, 55 км на південний захід від Ам'єна, 31 км на північний захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Віллер-Вермон на сайті французького Національного інституту географії
 Віллер-Вермон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віллер-Вермон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віллер-Вермон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза